4717 Kaneko – asteroide
 Kaneko – produttore di videogiochi

Persone
 Atsushi Kaneko – fumettista e illustratore giapponese
 Hisashi Kaneko – ex calciatore giapponese
 Masaaki Kaneko – ex lottatore giapponese
 Seiji Kaneko – ex calciatore giapponese
 Shōta Kaneko – calciatore giapponese
 Shūsuke Kaneko – regista e sceneggiatore giapponese